Поваренное — название нескольких озёр в России:

 Поваренное (Рудник) — озеро в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Поваренное — озеро в Кунгурском муниципальном образовании Пермской области.
 Поваренное — озеро в Казанском районе Тюменской области.